Mimoso (Paulista), distrito na Paraíba
 Mimoso (Santo Antônio de Leverger), distrito em Mato Grosso
 Mimoso de Goiás, município 
 Mimoso do Sul, município do estado do Espírito Santo
 Jacarandá-mimoso, árvore
 Capim-mimoso, gramínea

Desambiguações de topônimos